Kanały wodne w Polsce:
 Kanał Portowy w Gdańsku
 Kanał Portowy – kanał, dopływ Noteci
 Kanał Portowy – kanał Portu Czerniakowskiego w Warszawie

Zobacz też 
 Kanał portowy